Зингерис:

 Зингерис, Маркас (род. 1947) — литовский писатель, поэт, драматург, переводчик, журналист.
 Зингерис, Эмануэлис (род. 1957) — литовский политический и общественный деятель.